Усть-Бороуйск — посёлок в Кытмановском районе Алтайского края. Входит в состав Сунгайского сельсовета.

История 
Основан в 1776 году. В 1926 году деревня Усть-Бороуйская состояла из 193 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлась центром Усть-Бороуйского сельсовета Верх-Чумышского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Кытмановского района